Фамилија Луна има више значења:

 Фамилија Луна, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Луна, Ваље де лас Палмас (Текате), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику